Los Juegos Mundiales de 1993 fueron la cuarta edición de este evento y se llevaron a cabo en La Haya, Países Bajos.

Medallero

Enlaces externos 
 Página oficial de la Asociación Internacional de los Juegos Mundiales (en inglés)

1993
Eventos multideportivos en 1993
Países Bajos en 1993